Ви́ннипег () — город в Канаде, главный город провинции Манитоба, при впадении реки Ассинибойн в реку Ред-Ривер; коммерческий и транспортный центр Канадского Среднего Запада.

История 
Название города происходит от названия одноимённого озера, расположенного на 65 км (40 миль) севернее города и которое на языке индейцев кри называется «Win nipee», что можно перевести как «грязная вода». Задолго до прибытия белых территория, расположенная на пересечении водных путей, играла важную роль в торговле и войнах между индейскими племенами.

Первыми белыми, достигшими района сегодняшнего Виннипега, были французы под командованием офицера из Новой Франции Пьера де Варена. В 1738 году они основали здесь укреплённый торговый пост Fort Rouge. После аннексии Новой Франции Британской империей район перешёл под контроль англичан и стал собственностью Компании Гудзонова залива. В 1812 году сюда прибыла группа шотландских поселенцев, основавших первое настоящее белое поселение — Колонию Красной реки. Соперничество Компании Гудзонова залива и Северо-Западной компании в июне 1816 года вылилось в Битву у Семи дубов (Battle of Seven Oaks), после которой в дело вмешалось правительство Канады.

В 1869—1870 годах Виннипег стал центром Восстания на Ред-Ривере под предводительством Луи Риэля. Хотя восстание и было подавлено, оно послужило толчком к вхождению Манитобы в состав Канадской конфедерации (5-я по счёту провинция). В 1873 году Виннипегу был официально присвоен статус города.

Благодаря удачному расположению, а также постоянному притоку людей уже в 1872 году здесь насчитывалось 1860 жителей. В 1885 году через Виннипег была проложена линия Canadian Pacific Railway и 28 июня 1886 года в город пришёл первый состав из Монреаля. Появление железной дороги дало новый толчок развитию города. В мае 1919 года в городе состоялась крупнейшая в истории Канады Виннипегская всеобщая забастовка, силой подавленная властями. В 1920 году Виннипег являлся четвёртым по численности жителей городом Канады после Монреаля, Торонто и Ванкувера.

С началом Великой депрессии город вступил в полосу упадка, продолжавшуюся (с перерывом на Вторую мировую войну, когда военные заказы вдохнули жизнь в его заводы) вплоть до конца 1980-х.

19 февраля 1942 года в городе Виннипег прошло мероприятие «If Day», которое имитировало вторжение войск нацистской Германии и оккупацию ими этой территории. «If Day» включал постановочное сражение между канадскими войсками и добровольцами, одетыми в форму германских солдат, интернирование «нацистами» известных городских политиков, установление в городе «нацистского режима» и военный парад. Мероприятие было посвящено сбору средств для войны.

В 1972 году было принято решение об объединении 13 городов и посёлков в единый город, что привело к тому, что на данный момент большой Виннипег занимает площадь в 465 км², насчитывает более 663 617 жителей (по данным на 2011 год) и является шестым по объёму ВВП городом Канады.

География и климат 
Город расположен в 100 км (60 миль) к северу от границы между Канадой и США, почти на полпути между Атлантическим и Тихим океанами на высоте 238 метров над уровнем моря. Виннипег лежит на восточной границе Канадских Прерий, в долине реки Ред-Ривер, бывшей некогда дном постледникового озера Агассис. Местность подвержена наводнениям (так, сильнейшее наводнение произошло в 1950 году).

Климат резко континентальный, с суровой зимой и сравнительно тёплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет +2,4 °С, среднемесячная января −18,3 °С, апреля +3,8 °С, июля +19,8 °С, октября +5,7 °С. Среднегодовое количество осадков 505 мм, большая часть из них выпадает летом.

Население 
90 153 жит. (1906).

По данным переписи 2011 года в Виннипеге проживало 663 617 человек, в агломерации — 730 018.

В Виннипеге имеется крупная украинская диаспора, 15,4 % горожан — украинского происхождения, при этом 3,1 % говорят дома на украинском.

Уровень преступности в городе довольно высок, в 2010 году Виннипег занимал 3-е место в Канаде по числу насильственных преступлений на душу населения.

Экономика 

Виннипег является крупнейшим центром выращивания зерновых культур на североамериканском континенте, финансовым, коммерческим и производственным центром Канадского Среднего Запада.

Среди предприятий города — главная фабрика Королевского Канадского Монетного двора (Royal Canadian Mint), которая чеканит почти все канадские монеты (другая фабрика, в Оттаве, выпускает только монеты в коллекционном исполнении), а также монеты для нескольких десятков зарубежных стран.

Благодаря статусу столицы провинции Манитоба, крупнейшим работодателем города является государство (в лице органов власти различных уровней, а также принадлежащих им образовательных и медицинских учреждений).

Имеется ряд парков (Assiniboine Park с зоопарком, Kildonan Park с коллекцией красивых деревьев).

Транспорт 

Город обслуживается международным аэропортом им. Джеймса Ричардсона (IATA: YWG, ICAO: CYWG) с ежегодным пассажирооборотом 4,4 млн человек (2018). Регулярные рейсы выполняются во все основные города Канады, а также в Чикаго, Денвер, Миннеаполис, Лас-Вегас, Орландо, Тампу и Финикс. Сезонно выполняются рейсы на курорты Мексики и Карибского моря.

Виннипег является важным железнодорожным узлом, через него идут поезда, связывающие восточное и западное побережья Канады.

Город также является крупнейшим перекрёстком автомобильных дорог в Канаде западнее Великих озёр, в нём пересекаются Трансканадское шоссе, Йеллоухедское шоссе и шоссе Manitoba Highway 75.

Общественный транспорт представлен 94 автобусными маршрутами под управлением организации Winnipeg Transit.

Культура 
В 1912 году под эгидой Бюро развития и промышленности провинции Манитоба был основан Виннипегский музей изящных искусств, при котором до 1950 году действовала художественная школа. В 1963 году Законодательным собранием Манитобы музей был официально зарегистрирован в качестве Художественной галереи Виннипега, находившейся в ведении Ассоциации художественных галерей Манитобы.

В сентябре 1971 года музей переехал в новое специально построенное здание, построенное по проекту Густаво да Роза. В 2018 году при музее началось строительство здания Центра искусства инуитов, спроектированного Майклом Мальтзаном.

В 1971 году старое здание галереи на Вон-Стрит было перестроено для размещения в нём , куда в 1974 году перемещён был из Лондона архив Компании Гудзонова залива.

Достопримечательности 
 Памятник Героям Первой мировой войны работы исландского скульптора Эйнара Йоунссона.
 Памятник Винни-Пуху, получившего имя в честь медведицы Виннипег, попавшей в лондонский зоопарк из Канады.
 Памятники волкам на деньги спонсоров. Включая памятник Амароку.

Спорт

Хоккей с шайбой 
На рубеже XIX—XX веков в городе существовала любительская команда «Виннипег Викториас», выигравшая три Кубка Стэнли (1896, 1901, 1902) и два Кубка Аллана (1911, 1912). В 1972—1996 гг. в городе существовал клуб «Виннипег Джетс», выступавший в ВХА (1972—1979) и НХЛ (1979—1996). В ВХА «Джетс» выиграли три Трофея Авко (1976, 1978, 1979). С 1996 по 2011 годы в городе существовал клуб «Манитоба Мус», в 1996—2001 гг. он выступал в ИХЛ, с 2001 по 2011 г., в АХЛ. В 1955—2006 гг. существовала «Виннипег Арена», где выступали «Джетс» (всю свою историю) и «Мус» (до 2004 года). В 2004 году был открыт стадион «MTS Centre», ставший новой ареной «Мус». В мае 2011 года было объявлено, что клуб НХЛ «Атланта Трэшерз» продан новым владельцам и с сезона 2011/12 будет играть в Виннипеге. «Мус» переезжает в Сент-Джонс, тем самым освободив «МТС Центр» для новой команды НХЛ, которая также получила название Виннипег Джетс.

Канадский футбол 
В Канадской футбольной лиге выступает местная команда «Виннипег Блу Бомберс», существующая с 1930 года, 10-кратный обладатель Кубка Грея (1935, 1939, 1941, 1958, 1959, 1961, 1962, 1984, 1988, 1990). В 1935—1952 гг. домашней ареной «Блу Бомберс» являлся «Osborne Stadium», в 1953—2013 — «Canad Inns Stadium» (снесён в начале 2013), а с 2013 — новая арена «Investors Group Field».

Города-побратимы 
  Сэтагая (), Токио, Япония (5 октября 1970)
  Рейкьявик (), Исландия (7 сентября 1971)
  Миннеаполис (), Миннесота, США (31 января 1973)
  Манила (), Филиппины (декабрь 1979)
  Тайчжун (), Тайвань (2 апреля 1982)
  Куопио (), Финляндия (11 июня 1982)
  Беэр-Шева (, ), Израиль (15 мая 1984)
  Чэнду (), Китай (24 февраля 1988)
  Чинджу (), Южная Корея (1 апреля 1992)
  Сан-Николас-де-лос-Гарса (), Мексика (23 июля 1999)

Примечания

Ссылки